Кипсел (; ) може да се отнася за:
 Кипсел, син на Епит, цар на Аркадия
 Кипсел, първият тиран на Коринт през 7 век пр.н.е.
 Кипселиди, династия в Коринт
 Кипсел II (Псаметих), син на Горгос и тиран на Коринт
 Кипсел, най-възрастният син на Периандър (6 век пр.н.е.)
 Кипсел (Атхен), баща на Милтиад Стари (6 век пр.н.е.)
 Кипсел, архонт на Атина през 597/596 пр.н.е.